Colegio militar puede referirse a las siguientes instituciones dedicadas a la formación castrense:

 El Colegio Militar de la Nación, de Argentina.
 El Colegio Militar del Ejército, de Bolivia.
 El Colegio Militar de Aviación, de Bolivia.
 La Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins, de Chile.
 El Heroico Colegio Militar, de México.
 El Colegio Militar Leoncio Prado, de Perú.
 El Colegio Militar Francisco Bolognesi, de Perú.
 La Escuela Militar, de Uruguay.

Además, puede hacer referencia a:
 El Colegio Militar de la Corte Suprema de la Unión Soviética, tribunal para militares de alto rango y personal político del Ejército Rojo.
 La estación Colegio Militar del metro de la Ciudad de México.
 Colegio Militar, desaparecido club de fútbol de la ciudad de La Paz (Bolivia).